(1859–1931) – lekarz, hydroterapeuta, ojciec Witolda (1888–194?), majora artylerii Wojska Polskiego
 Witold Kamiński (1947–2019) – działacz społeczny i polityczny, rzecznik praw Polaków i imigrantów w Niemczech, założyciel i wieloletni przewodniczący zarządu Polskiej Rady Społecznej w Berlinie, odznaczony Orderem Zasługi RFN oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP
 Witold Kamiński – konspiracyjne nazwisko Wincentego Kwiecińskiego (1916–1984)

Przypisy